Jack Taylor peut se référer à :

 Jack Taylor, détective de fiction ;
 Jack Taylor (1873–1900), joueur de baseball ;
 Jack Taylor (1874–1938), joueur de baseball ;
 Jack Taylor (1914–1978), footballeur anglais ;
 Jack Taylor (1872–1949), footballeur écossais ;
 Jack Taylor (1930-2012), arbitre de football anglais ;
  (1884-1913), nageur britannique ;
 Jack Taylor (1931-1955), nageur américain spécialiste du dos crawlé ;
 Jack Taylor, présentateur de radio et télévision américain ;
 Jack C. Taylor (1923-2016), fondateur de Rent-a-Car ;
  (1936-), acteur américain de films d'horreur ;
 Jack Taylor (1965–1997), musicien américain ;
 Jack Taylor (1992-), acteur américain ;
 Jack Taylor (1946–2006), homme le plus gros de Grande Bretagne ;
 Jack Taylor (1990-), joueur de basket-ball américain ;
 Jack Taylor  (1991-), joueur de cricket anglais.